Название Социалистическая альтернатива может относиться к любой из нескольких левых политических организаций, обычно связанных с Комитетом за рабочий Интернационал (реже — с Воссоединённым Четвертым интернационалом).

См. также 
 Социалистическая партия (Фландрия)